Световното първенство по волейбол за мъже 2002 г. е 15-ия шампионат организиран от ФИВБ. То се провежда от 28.09. до 13.10.2002 г. Участват 24 отбора сред които е и България. Отборът на Бразилия печели за първи път турнира с победа над Русия.

Домакини 
Първенството е посетено от повече от 330 000 зрители. Провежда се в следните зали:
 Буенос Айрес – Luna Park (10 000);
 Кордоба – Orfeo (10 500);
 Санта Фе – Club Unión (5000);
 Салта – Delmi (10 000);
 Сан Хуан – Aldo Cantoni (7000);
 Мар дел Плата – Malvinas Argentinas (6500).

Участници

Първи етап

Група A 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Отбори класирали се на 3-то място 

|}

Втори етап

Група G 

|}

|}

Група H 

|}

|}

Група J 

|}

|}

Група K 

|}

|}

Финален етап

Четвъртфинали 

|}

Полуфинал за 5 – 8 място 

|}

Мач за 7-о място 

|}

Мач за 5-о място 

|}

Полуфинал за 1 – 4 място 

|}

3-то място 

|}

Финал 

|}

България не се представя добре на това първенство, въпреки че го започва с убедителна победа над Русия. В крайна сметка делим 13-о място с отборите на Китай, Испания и Чехия.

Състав на българския отбор 
Евгени Иванов, Христо Цветанов, Николай Иванов, Данаил Милушев, Веселин Димчев, Ивайло Стефанов, Владимир Николов, Юли Василев, Владимир Атъпов, Георги Вълов, Пламен Константинов, Даниел Пеев. Треньор: Асен Гълъбинов

Външни препратки 
 Архив на волейболните резултати 
 Първенството на Официалната страница на FIVB

Световни първенства по волейбол
Волейбол в Аржентина